Litouws voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Litouws voetbalelftal onder 18 (vrouwen)